Prokne ist der Name
 der Tochter von Pandion und der Frau von Tereus in der griechischen Mythologie, siehe Prokne (Mythologie)
 eines Asteroiden, siehe (194) Prokne